Paçoca – piatto brasiliano di carne
 Paçoca – piatto brasiliano dolce